Аббадия

 Аббадия Лариана — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия,
 Аббадия-Черрето — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия